Козин Сергей Иванович (1952—2009) — заслуженный артист Российской Федерации, балетмейстер-постановщик Ансамбля песни и пляски Западной группы войск. Окончил балетмейстерское отделение Московского института Культуры. Создал ряд танцевальных постановок в различных ансамблях песни и пляски. Работал балетмейстером в ансамбле под руководством Владимира Назарова. Много лет работал в Германии, где поставил танец «Грушевские казаки» и другие танцы.

Сергей Иванович родился 26 июня 1952 года в Москве. Любовь к танцам привила ему мать. В школьные годы он поступил в ансамбль песни и пляски имени Локтева, где скоро стал солистом, что в большой степени определило его дальнейший выбор профессии.

В 1976 году женился на Галине Петровне Якимовой, артистке балета народного танца, с которой многие годы работал вместе. У них родился сын Ваня.

Умер Сергей Иванович 7 марта 2009 года от инфаркта в возрасте 56 лет.

Примечания 

Заслуженные артисты Российской Федерации
Балетмейстеры России
Персоналии по алфавиту